abrakadabra, varázsige

Irodalom
 Abrakadabra (Abracadabra), Kurt Vonnegut regénye, 1992.

Zene
 Abracadabra, a Brown Eyed Girls 2009-es dala
 Abracadabra, a Buck-Tick japán együttes 2020-as albuma
 Abracadabra, a Steve Miller Band 1982-es albuma
 Abracadabra, a Steve Miller Band 1982-es dala

Film
 Abracadabra, 1952-es olasz film
 Abrakadabra, 2017-es spanyol film